Krapanj je lahko: 
 Krapanj, otok na Hrvaškem 
 Krapanj, naselje na otoku Krapanj